АМК:
 Архангельский медицинский колледж
 Алчевский металлургический комбинат